

Codici 
 KAN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale Mallam Aminu di Kano (Nigeria)
 kan – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua kannada

Geografia 
 Kan – fiume della Siberia, affluente dello Enisej

Persone 
 Gene Kan (1976-2002) – programmatore britannico
 Il'ja Abramovič Kan (1909-1978) – scacchista russo e poi sovietico
 Naoto Kan (1946) – politico giapponese
 Victoria Kan (1995) – tennista uzbeka
 Kan Guixiang (1940) – artista marziale cinese
 Kan Mi-youn (1982) – cantante sudcoreana